Roslyn peut désigner :

Toponyme 

 Roslyn, municipalité américaine située dans le Dakota du Sud ;
 Roslyn, village américain situé dans l'État de New York ;
 Roslyn dans l'État de Washington ;
 Roslyn, banlieue de Dunedin en Nouvelle-Zélande.

Divers 
 , un compilateur pour les langages informatiques C# et Visual Basic.

Homonymie de localités aux États-Unis
Informatique